Per La santa si può intendere:
 La santa – frazione del comune di Civate
 La santa –  film del 2013 diretto da Cosimo Alemà